Натуральне число 313
 313 рік до нашої ери
 313 рік нашої ери

Див. також 
 9 листопада — 313-ий день року